Artur Gouvêa é um violonista, compositor, concertista e arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
 O livro das canções
 Na faixa

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)